Kura kan syfta på följande:

 Kura, flod i Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet
 Kura, Korpo, ö i Åboland, Egentliga Finland
 Kula Kangri, berg i Bhutan och Tibet (Kina)